|-
| 191601 - || || 13 d'abril de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 191602 - || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191603 - || || 14 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191604 - || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191605 - || || 12 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 191606 - || || 15 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 191607 - || || 16 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 191608 - || || 17 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191609 - || || 17 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191610 - || || 19 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191611 - || || 21 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191612 - || || 22 d'abril de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 191613 - || || 23 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191614 - || || 8 de maig de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 191615 - || || 8 de maig de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 191616 - || || 9 de maig de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 191617 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191618 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191619 - || || 19 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191620 - || || 12 de juny de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 191621 - || || 19 de juny de 2004 || Wrightwood || J. W. Young
|-
| 191622 - || || 27 de juny de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 191623 - || || 7 de juliol de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 191624 - || || 9 de juliol de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 191625 - || || 12 de juliol de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 191626 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191627 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191628 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191629 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191630 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191631 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191632 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191633 - || || 17 de juliol de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 191634 - || || 3 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 191635 - || || 6 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 191636 - || || 6 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 191637 - || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191638 - || || 6 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 191639 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191640 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191641 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191642 - || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 191643 - || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191644 - || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191645 - || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191646 - || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191647 - || || 6 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 191648 - || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 191649 - || || 8 d'agost de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 191650 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191651 - || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191652 - || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191653 - || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 191654 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191655 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191656 - || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191657 - || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191658 - || || 11 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191659 - || || 11 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191660 - || || 11 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191661 - || || 11 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191662 - || || 12 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191663 - || || 12 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191664 - || || 12 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191665 - || || 12 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191666 - || || 3 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 191667 - || 2004 QZ || 16 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 191668 - || || 19 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 191669 - || || 21 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 191670 - || || 21 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 191671 - || || 25 d'agost de 2004 || Wise || Wise
|-
| 191672 - || || 7 de setembre de 2004 || Vicques || M. Ory
|-
| 191673 - || || 7 de setembre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 191674 - || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191675 - || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191676 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191677 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191678 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191679 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191680 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191681 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191682 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191683 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191684 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191685 - || || 8 de setembre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 191686 - || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191687 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191688 - || || 9 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191689 - || || 8 de setembre de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 191690 - || || 8 de setembre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 191691 - || || 8 de setembre de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 191692 - || || 9 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191693 - || || 9 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191694 - || || 9 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191695 - || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191696 - || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191697 - || || 11 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191698 - || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191699 - || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191700 - || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
|}

1